Daying bezeichnet:

 Daying (大英县), Kreis der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daying (Lai’an) (大英镇), Großgemeinde im Kreis Lai’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Daying (Baofeng) (大营镇), Großgemeinde im Kreis Baofeng in der chinesischen Provinz Henan
 Daying (Binchuan) (大营镇), Großgemeinde im Kreis Binchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daying (Fanshi) (大营镇), Großgemeinde im Kreis Fanshi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Daying (Gaoyi) (大营镇), Großgemeinde im Kreis Gaoyi in der chinesischen Provinz Hebei
 Daying (Shanzhou) (大营镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shanzhou von Sanmenxia in der chinesischen Provinz Henan
 Daying (Weishi) (大营镇), Großgemeinde im Kreis Weishi in der chinesischen Provinz Henan
 Daying (Xiong) (大营镇), Großgemeinde im Kreis Xiong in der chinesischen Provinz Hebei
 Daying (Xinghua) (大营镇), Großgemeinde der Stadt Xinghua in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Daying (Yongqiao) (大营镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yongqiao von Suzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Daying (Zaoqiang) (大营镇), Großgemeinde im Kreis Zaoqiang in der chinesischen Provinz Hebei
 Daying (Zhuanghe) (大营镇), Großgemeinde der Stadt Zhuanghe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daying (Qishan) (大营乡), Gemeinde im Kreis Qishan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Daying (Ziyun) (大营乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Ziyun in der chinesischen Provinz Guizhou
 Taping (Fluss), chinesisch Daying He, Fluss in China und Myanmar